Шапкарев може да се отнася за:
 Иван Шапкарев (1891 – 1974), български военен
 Иван Шапкарев (1919 – 1998), български историк
 Климент Шапкарев (1875 – 1949), български революционер
 Кузман Шапкарев (1834 – 1909), български фолклорист
 Петър Шапкарев (1843 – 1898), български книжар
 Петър Шапкарев (1908 – 1997), български икономист